

Geografia 
Pale – antica città dell'isola di Cefalonia
Pale – città della Bosnia ed Erzegovina
Pale – frazione del comune di Foligno
Palé – comune della contea di Baranya, in Ungheria
Pale – città dello stato di Goa, in India
Pale, circoscrizione rurale (wards) della Tanzania
Monte di Pale – monte dell'appennino umbro-marchigiano nel comune di Foligno
Pale – divinità della religione romana
Pale – asteroide scoperto nel 1857
The Pale – antica zona irlandese
Pale of Calais – antico territorio nell'odierna Francia
Pale di San Martino – un gruppo dolomitico

Musica 
The Pale Pacific – gruppo musicale statunitense, precedentemente conosciuto come The Pale
Pale – gruppo musicale statunitense

Altri progetti